

Theater, film en tv
Helpless (Dusty Hughes) (2000), toneelstuk van Dusty Hughes
Helpless (1996), een Japanse film van Shinji Aoyama
Helpless (2012), een Zuid-Koreaanse film van Byun Young-joo
Helpless (Buffy the Vampire Slayer) (1999), een episode uit de serie Buffy the Vampire Slayer
Helpless (Life on Mars) (2006-07), een episode uit de serie Life on Mars

Muziek
Helpless (Kim Weston) (1966), een lied van Kim Weston
Helpless (The Platters) (1957), een lied van The Platters
Helpless (Neil Young) (1970), een lied van Neil Young dat werd opgenomen door Crosby, Stills, Nash & Young
Helpless (Diamond Head) (1980, een lied van Diamond Head
Helpless (Backstreet Boys) (2009), een lied van de Backstreet Boys